HBM steht für:

 Harvard Business Manager, die deutsche Ausgabe der Zeitschrift Harvard Business Review
 Hauptbrandmeister, siehe Liste der Abkürzungen bei der Feuerwehr #H
 HBM (Protein)
 HBM Healthcare Investments, Schweizer Beteiligungsgesellschaft
 ehemals HBM-NOBAS GmbH, deutscher Baumaschinenhersteller, siehe GP Papenburg Maschinenbau
 High Bandwidth Memory, eine Speichertechnologie bei Computern und Grafikkarten
 Hildesheimer Blindenmission
 Hottinger Baldwin Messtechnik, deutscher Messtechnikhersteller
 Hubert Burda Media, deutscher Medienkonzern
 Hugo Bestehorn Werke für Papierverarbeitung Magdeburg
 Human-Biomonitoring, Messung der Chemikalienbelastung im menschlichen Körper

Hbm steht für:
 Hochbaumeisterei, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen #H

hbm steht für:
 Hessisches Baumanagement, ehemaliger Landesbetrieb

Abkürzung